De levende planeet (stripalbum), stripalbum uit de reeks Storm
De Levende Planeet (natuurdocumentaire) (The Living Planet), reeks natuurdocumentaires van de BBC met David Attenborough